Mistrzostwa Cypru kategorii A w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α΄ κατηγορίας ανδρών 2010/2011, Protatlima OPAP A΄ katigorias andron 2010/2011) – 34. sezon walki o mistrzostwo Cypru organizowany przez Cypryjski Związek Piłki Siatkowej (gr. Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ΚΟΠΕ). Zainaugurowany został 29 października 2010 roku i trwał do 1 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Cypr reprezentował , natomiast w Pucharze Challenge -  i .

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej osiem drużyn rywalizowały systemem kołowym - po dwa spotkania każdy z każdym. Po fazie zasadniczej zespoły podzielone zostały na dwie grupy. W pierwszej rywalizacja toczyła się o miejsca 1-4, w drugiej - o miejsca 5-8. Zwycięzca pierwszej grupy zdobył tytuł mistrza Cypru.

Mecze punktowane były w następujący sposób: wygrana - 2 punkty, porażka - 1 punkt.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-8

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Cyprze
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 na Cyprze
2011 na Cyprze